Municipio Nogales ist der Name folgender Municipios in Mexiko:

 Municipio Nogales (Sonora)
 Municipio Nogales (Veracruz)